Ajelo ima više značenja:
 Ajelo (Salerno)
 Ajelo (Teramo)